Een verkeersweg:
N74 (België)
N74 (Frankrijk)
N74 (Ierland)